Фара может означать:

 Фара — источник направленного света, установленный на транспортном средстве.
 «Фара» — казахстанский художественный фильм 1998 года, драма.
 «Фара» — семейство российских портативных радиолокационных станций непрерывного излучения.
 Фара — одна из главных героинь серии игр Prince of Persia.
 Фара, Роберт (род. 1987) — колумбийский профессиональный теннисист; победитель шести турниров ATP в парном разряде.
 Фара, Джованни Франческо (1543—1591) — сардинский историк, географ, гуманист, священнослужитель.
 Лангобардская фара — кровно-родственная община.

См. также 
 Фары (значения)
 Фарра (значения)